Leader – persona di riferimento o al comando
 Leader – partner che guida il ballo in una danza di coppia
 Leader – in finanza e statistica: un asset il cui prezzo reagendo al mercato si muove più velocemente di altri (che presentano maggior ritardo o lag)
 Leader – canale di plasma caldo e fortemente conduttivo associato ad un processo di dielectric breakdown dentro un gas durante la formazione di una scarica elettrica.
 Leader – una città nel Saskatchewan del sud-ovest in Canada
 Leader – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Leader – programma televisivo di Lucia Annunziata
 Leader – locomotiva disegnata da Oliver Bulleid
 Leader – filo di plastica o metallo che connette la fine della lenza da pesca al richiamo o all'esca nella pesca all'amo. Nella pesca con la mosca, il leader è il sottile filo che collega la mosca alla lenza
 Leader – azienda di videogiochi italiana

Musica 
 Leader – musicista guida nei violini di un'orchestra
 Bandleader – capo di un gruppo musicale di piccole o medie dimensioni

Persone 
 Bill Leader – ingegnere del suono e produttore britannico
 Benjamin Williams Leader – pittore inglese
 George M. Leader – politico statunitense
 Imre Leader – matematico britannico
 Joash Leader – calciatore nevisiano
 Zoe Leader – doppiatrice statunitense

Politica 
 Leader di partito – persona posta a capo di un partito politico
 Leader della camera – nel Regno Unito e altri stati membro del gabinetto che cura i rapporti con la camera del parlamento alla quale appartiene
 LEADER – iniziativa comunitaria a sostegno dello sviluppo rurale